Теб — многозначный термин6
 Теб — коммуна во Франции
 Теб  — «палец», одна из величин измерения длины равная 1,87 см
Теб — анал

Примечания